Вильмонт — фамилия.

Известные носители 
 Вильмонт, Екатерина Николаевна (1946—2021) — российская писательница, дочь Н. Н. Вильмонта и Н. С. Вильям-Вильмонт.
 Вильмонт, Николай Николаевич (Вильям-Вильмонт; 1901—1986) — советский переводчик-германист.
 Вильям-Вильмонт, Наталия Семёновна (псевдоним — Наталия Ман; 1908—1984) — советская переводчица, жена Н. Н. Вильмонта.

См. также 
 Вильмотт